Stereotipo – caratteristica soggettiva semplificata e persistente
 Stereotipo (linguistica) – competenza semantica di un parlante in relazione a nomi di specie naturali
 Stereotipo dell'anguria –  stereotipo razzista secondo il quale gli afroamericani avrebbero un appetito insolitamente grande per le angurie
 Stereotipo (UML) – estensione di un costrutto del linguaggio standard

Pagine correlate 
 Cliché (disambigua)